Бобовка  — топоним в Белоруссии:

 Бобовка — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Бобовка — агрогородок в Жлобинском районе Гомельской области.
 Бобовка — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.